Le genovesi, con sottotitolo Streghe, sante, prostitute, schiave, muse ed eroine, è il titolo di un saggio scritto da Luca Ponte e pubblicato nel 2008 dalla Fratelli Frilli Editori di Genova. In prima edizione è stato pubblicato nel 2004 all'interno della collana Xenos.

Il libro consta di nove capitoli incluso quello finale dedicato a proverbi in lingua ligure sulle donne, ed è corredato da un'appendice con un repertorio di nomi di donne genovesi d'epoca contemporanea oltre che da un indice delle liguri citate nel testo.

La navigazione attraverso il testo, ordinato tematicamente, consente una ricostruzione, sia pure parziale, della storia di Genova o, quantomeno, di alcuni suoi costumi, come ad esempio l'applicazione di una gabella sul meretricio istituita nella Repubblica all'inizio del XV secolo.

Ultime matriarche, fra storia e leggenda
Con tale saggio l'autore ha inteso delineare una galleria di figure femminili genovesi restituite non in una veste agiografica ma in una chiave ed in un contesto storico-biografico. Non casualmente a fornire lo spunto per delineare questa sorta di excursus delle principali figure femminili che hanno alimentato lo stereotipo delle genovesi sono state numerose fonti storiche e letterarie (incluse alcune leggende tramandate oralmente nei secoli), minuziosamente referenziate nell'ampia bibliografia che correda il volume.

Il testo, in realtà, non si limita a descrivere alcune delle donne genovesi di cui si è occupata la storia, ma prende in esame figure femminili originarie di località che appartengono ad ogni buon conto al cosiddetto arco di Liguria: quella zona, cioè che si estende dall'estrema Liguria degli intemeli (ed oltre, fino alle un tempo genovesi Nizza e Marsiglia) al lembo di regione occupato dall'attuale provincia della Spezia, con escursioni nel Basso Piemonte. In una parola, viene preso in esame tutto il territorio che storicamente apparteneva un tempo alla gloriosa Repubblica di Genova.

L'indagine - che arriva a comprendere, come recita il sottotitolo, una vasta tipologia di donne - prende l'avvio con l'esame della figura femminile così come è apparsa, fra storia e leggenda, fin dai tempi preistorici. La dea o donna mortale citata in apertura di tomo, si riferisce a Circe, dea dalle belle trecce, maga capace di ammaliare (e trasformare in porci) gli uomini di Ulisse, così come Omero racconta nell'Odissea. Ebbene: l'ammaliatrice Circe, che dà il nome anche al promontorio del Circeo (forse la leggendaria isola Eea) e che è stata cantata da Ovidio nelle sue Metamorfosi e da Apollonio Rodio nelle Argonautiche, sarebbe stata originaria della Liguria, come testimonia del resto Euripide ne Le troiane.

Ma le donne genovesi dei tempi più recenti che prendono corpo fra le pagine del libro sono donne in carne ed ossa, non frutto di leggenda. Donne di grande solidità e forza, tanto fisica quanto morale, si dimostrano in grado di competere con l'uomo nel lavoro, nel governo di casati e potentati, di lottare tenacemente accanto a lui nelle moderne conquiste sociali, nelle battaglie patriottiche per la libertà.

Regine del matriarcato, spesso divise fra peccato e santità (passando per la stregoneria delle bàzzure di Triora perseguite dall'Inquisizione), furono fra le ultime a cedere le armi davanti al dilagare della visione patriarcale delle moderne società.

Dettaglio capitoli

Edizioni

Note

Saggi di autori italiani
Cultura a Genova
Saggi storici